Грунт ( — земля, почва):
 Грунт — обобщённое наименование поверхностных горных пород в инженерной геологии и строительстве.
 Грунт — в живописи тонкий первый слой специального состава на картинах.
 Грунт — один из видов покрытий теннисных кортов.
 Грунтовка — отделочный материал в строительстве, специальная жидкость для подготовки поверхностй к окрашиванию.

Фамилия 
 Грунт, Александр Янович (1915—1986) — советский учёный-историк, публицист.
 Грунт, Ян Янович (1892—1950) — российский революционер, журналист, редактор.